Кубок Чили по футболу 2008/2009 () — 29-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 
Статистика на сайте soccerway.com

2008/2009
Спорт в Чили в 2008 году
Спорт в Чили в 2009 году
Чили